Михаил Букин:
 Букин, Михаил Александрович (род. 1967) — советский и российский футболист, российский футбольный судья.
 Букин, Михаил Иванович (1897—1958) — советский коллаборационист.